US Open 2006 (tennis) - een tennistoernooi
 US Open 2006 (tennis, mannen)
 US Open 2006 (tennis, vrouwen)
 US Open 2006 (tennis, mannendubbel)
 US Open 2006 (tennis, vrouwendubbel)
 US Open 2006 (tennis, gemengddubbel)
 US Open 2006 (golf) - een golftoernooi